Reinbach ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Reinbach (Mitterfels), Ortslage des Marktes Mitterfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Reinbach (Gemeinde St. Johann), Ortschaft und Katastralgemeinde von St. Johann im Pongau, Land Salzburg

Gewässer:
 Reinbach (Ahr), linker Zufluss der Ahr bei Markt Sand in Taufers, Bezirksgemeinschaft Pustertal, Südtirol
 Reinbach (Aubach), linker Zufluss des Aubach bei Markt Mitterfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Reinbach (Etzelbach), rechter Zufluss des Etzelbach (Högenbach) zwischen Etzelwang und dem gemeindezugehörigen Penzenhof, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Reinbach (Menach), rechter Zufluss der Menach in Markt Mitterfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch
 Rainbach
 Reinbacher
 Rheinbach
 Rheingraben